Kabinett Hans Brunhart steht für folgende Regierungen des Fürstentums Liechtenstein:

 Kabinett Hans Brunhart I, 1978–1982
 Kabinett Hans Brunhart II, 1982–1986
 Kabinett Hans Brunhart III, 1986–1989
 Kabinett Hans Brunhart IV, 1989–1993